AVS:

 .avs (от ) — расширение файла, связанное с системой AviSynth.
 Advanced Visualization Studio — подключаемый модуль зрительных образов к проигрывателю Winamp.
 ActiveVirusShield — бесплатный антивирусный продукт компании AOL на базе Антивируса Касперского 6.
 Американское вакуумное общество ()